Апистограммы () — род из более чем ста видов лучепёрых рыб из семейства цихловых, найденных в тропических районах бассейна Амазонки в Венесуэле. Apistogramma буквально означает «неправильная боковая линия». У большинства видов самцы значительно крупнее (до 7—9 см) и более красочны, чем самки.

Размножение 
Поведение во время размножения весьма развито, как и у большинства цихловых. Все виды апистограмм нерестятся в пещерах, как правило, под камнями или в отверстиях затонувших бревен или коряг. Некоторые виды рода полигамны, в то время как другие виды создают моногамные пары. В большинстве случаев, во время размножения, самки более активны в ухаживании за потомством, в то время как самцы защищают территорию от хищников. Пол мальков зависит от условий, воды, в теплой и мягкой воде получается больше самцов.

Питание 
Все виды апистограмм хищники. В основном их рацион составляют личинки насекомых, мальки других рыб и другие беспозвоночные.

Виды 

Цихловые
Аквариумные рыбы
Рыбы Южной Америки